Giffoni puede referirse a:

Giffoni Sei Casali, un municipio italiano de la provincia de Salerno, región de Campania.
Giffoni Valle Piana, un municipio italiano de la provincia de Salerno, región de Campania.
Festival de Cine de Giffoni, un festival de cine anual que se celebra en la ciudad italiana de Giffoni Valle Piana.